Wostok (ros. восток – wschód, jedna z głównych stron świata).
 Program Wostok – radziecki program lotów załogowych.
 Wostok – seria radzieckich jednoosobowych pojazdów kosmicznych.
 Wostok – rodzina radzieckich rakiet nośnych.
 Wostok – rosyjska stacja naukowa na Antarktydzie
 Wostok 1 – nieczynna radziecka stacja antarktyczna
 Wostok – jezioro podlodowcowe na Antarktydzie
 Wostok – marka radzieckich zegarków.
Wostok – napój orzeźwiający produkowany w Niemczech

Zobacz też 
 Vostok